Schewtschenkiwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Schewtschenkiwske (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Schewtschenkiwske (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Schewtschenkiwske (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Schewtschenkiwske (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Stepne, siehe Schewtschenkiwske (Saporischschja, Stepne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka, siehe Schewtschenkiwske (Saporischschja, Nowomykolajiwka)

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Schewtschenkiwske (Konotop)